Гедеон — біблійний персонаж.
 Гедеон (Балабан) (в миру — Балаба́н Григо́рій Ма́ркович; 1530 — †10 лютого 1607) — український церковний і політичний діяч, архієрей Київської митрополії Константинопольської православної церкви.
 Гедеон (Святополк-Четвертинський) (світське ім'я — князь Григорій Святопо́лк-Четверти́нський; ? — † 6 квітня 1690) — український державний та релігійний діяч. Єпископ Луцький і Отрозький Константинопольського патріархату.
 Гедеон (Оранський) (в миру — Во́йна Ора́нський; 1652 — †22 вересня 1709) — єпископ Української Греко-Католицької Церкви.
 Гедеон (Брольницький) (бл. 1528 — †1618) — єпископ Української Греко-Католицької Церкви.
 Гедеон Оксана Михайлівна (9 грудня 1973, Краматорськ) — прозаїк.

Див. також 
 Гідеон

Чоловічі імена